een Europese weg, zie Europese weg 8
een Europese wandelroute, zie Wandelroute E8
E8, een wiskundige groep, zie E8 (wiskunde)